Kontowanie – prace związane z obsługą księgową konta:
 dokonywanie zapisu na koncie,
 wykonywanie wyciągu z konta.

Zobacz też 
 kontownica

Rachunkowość